Villasur de Herreros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villasur de Herreros (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villasur de Herreros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar